A Assembleia da República  portuguesa dispõe da UTAO - Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Trata-se de «uma unidade especializada que funciona sob orientação da comissão parlamentar permanente com competência em matéria orçamental e financeira, prestando-lhe apoio pela elaboração de estudos e documentos de trabalho técnico sobre a gestão orçamental e financeira pública», tal como definido na Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República (Lei n.º 77/88, de 1 de julho), alterada pela Lei n.º 13/2010, de 19 de julho.

A UTAO iniciou o seu funcionamento em novembro de 2006, tendo sido criada pela Resolução da Assembleia da República n.º 53/2006, de 7 de agosto, posteriormente alterada pela Resolução da Assembleia da República n.º 57/2010, de 23 de junho, que reforçou os seus meios humanos e as suas competências.

Em 2014, as competências da UTAO foram novamente reforçadas pela Resolução da Assembleia da República n.º 60/2014, de 30 de junho, tendo sido aditadas competências referentes à avaliação e acompanhamento das Parcerias Público-Privadas, concessões e reequilíbrios financeiros.

Desde julho de 2012, o coordenador da UTAO é  João Miguel Coelho.

Antigos Coordenadores 
 Carlos Marinheiro (2006-2012)
 João Miguel Coelho (2012-   )

Competências  

Compete à UTAO elaborar estudos e documentos de trabalho técnico sobre a gestão orçamental e financeira pública, no âmbito das seguintes matérias:

 Análise técnica da proposta de lei de Orçamento do Estado e suas alterações;
 Avaliação técnica sobre a Conta Geral do Estado;
 Acompanhamento técnico da execução orçamental, para o conjunto das administrações públicas;
 Análise técnica às revisões do Programa de Estabilidade e Crescimento;
 Avaliação e acompanhamento dos contratos de Parceria Público Privados celebrados por qualquer entidade pública, nomeadamente os encargos decorrentes da sua celebração, processo de negociações e alterações contratuais e o seu cumprimento;
 Avaliação e acompanhamento dos contratos de Concessão celebrados por qualquer entidade pública, nomeadamente os encargos decorrentes da sua celebração, processo de negociações e alterações contratuais e o seu cumprimento;
 Avaliação e acompanhamento dos contratos de Reequilíbrio Financeiro celebrados por qualquer entidade pública, nomeadamente os encargos decorrentes da sua celebração, processo de negociações, alterações contratuais e o seu cumprimento;
 Estudo técnico sobre o impacte orçamental das iniciativas legislativas admitidas, que o Presidente da Assembleia da República entenda submeter à comissão especializada que detenha a competência em matéria orçamental e financeira, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 17.º do Regimento da Assembleia da República;
 Outros trabalhos que lhe sejam determinados pela comissão especializada que detenha a competência em matéria orçamental e financeira, ou que a esta sejam submetidos pelo Presidente da Assembleia da República ou por outras comissões especializadas;
 Realização de reportes trimestrais sobre o endividamento contraído e investimento realizado em todas as entidades e empresas do sector público e à administração regional e local.

Ver também 
 Assembleia da República de Portugal
 Congressional Budget Office nos EUA

Ligações externas 
 
 

Instituições governamentais de Portugal